Lune de sang peut faire référence à :

 en astronomie, la lune rousse, un phénomène optique qui donne à la lune une couleur rousse pendant une éclipse de lune, par calque de l'anglais  ;
 au cinéma, la Lune de sang, un film franco-allemand sorti en 1981.

Voir aussi